Ons Jabeur era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Kurume Best Amenity Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Wang Qiang che ha battuto in finale Eri Hozumi 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Eri Hozumi (finale)
  Naomi Broady (secondo turno)
  Sachie Ishizu (ritiro)
  Samantha Murray (secondo turno)

  Miharu Imanishi (quarti di finale)
  Hiroko Kuwata (secondo turno)
  Arina Rodionova (semifinali)
  Tara Moore (secondo turno)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Kurume Best Amenity Cup 2014